Брусовое — название населённых пунктов.

Россия 
 Брусовое — село в Поныровском районе Курской области.
 Брусовое — деревня в Дубенском районе Тульской области.